Артемов Віталій Павлович
 Артемов Микола Михайлович
 Артемов Володимир Миколайович